Patio Iglesia kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Patio Iglesia, Santa María Chilchotla, ort, Oaxaca, 
 Patio Iglesia, Huautla de Jiménez, ort, Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar